Albiorix o Toutatis – divinità della mitologia celtica
 Albiorix – satellite naturale di Saturno